Ferdinand Porsche (født 3. september 1875, død 30. januar 1951) var en østrigsk bilkonstruktør. Han er mest kendt for at have designet den bil, der til dato er produceret i flest eksemplarer; Folkevognsboblen, samt flere tyske kampvogne fra 2. verdenskrig, og for at have lagt navn til bilmærket Porsche.

Porsche blev født i Maffersdorf i den daværende østrig-ungarske provins Böhmen (nuværende Vratislavice i Tjekkiet). 

I 1931 startede Porsche sit eget konsulentfirma, Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH Konstruktionsbüro für Motoren-, Fahrzeug-, Luftfahrzeug-, und Wasserfahrzeugbau, som designede biler på vegne af andre selskaber. Han begyndte med at konstruere en middelklassebil for bilselskabet Wanderer, men uden den store økonomiske succes, indtil Adolf Hitler bestemte, at alle familier i Tyskland skulle have mulighed for at eje sin "egen bil eller traktor". Porsche fik opdraget og konstruerede prototypen for en ”folkevogn” (Volkswagen). En helt ny by ved navn Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben blev grundlagt for at huse fabrikken og dens arbejdere. Byen eksisterer stadig, men hedder i dag Wolfsburg. Den ligger i Niedersachsen, og hovedsædet for Volkswagen-koncernen ligger dér. Porsche fik royalties af Volkswagen for hver eneste folkevogn, der blev produceret.

På det tidspunkt havde Porsche også konstrueret en del vellykkede racerbiler, men på grund af arbejdet med den nye folkevogn og nye fabrik, gav han den del af forretningen til sin søn Ferry Porsche. Den udviklede sig siden hen til sportsvognsproducenten Porsche.

Under 2. verdenskrig designede og producerede Porsche kampvogne for den tyske hær, blandt andet de kendte Tigerkampvogne. Efter krigens afslutning blev han fængslet af de Allierede for at have benyttet sig af slavearbejdere til produktionen af dem, og han tilbragte 20 måneder i fængsel. Som følge af genopbygningen af den tyske industri efter krigen, herunder Volkswagen-fabrikken, var Porsche blevet en rig mand, da han blev løsladt. Nogle uger efter at han havde besøgt Volkswagen-fabrikken for første gang efter krigsafslutningen, fik han imidlertid et slagtilfælde og døde kort efter.

Personer fra Østrig
Erhvervsfolk fra Østrig
Østrigere i 1800-tallet
Østrigere i 1900-tallet